Mariluz, município do Paraná

Praias
 Mariluz (Imbé), no Rio Grande do Sul
 Mariluz Norte, no Rio Grande do Sul
 Mariluz Plano B, no Rio Grande do Sul
 Mariluz Plano C, no Rio Grande do Sul

Desambiguações de topônimos